Ginkgo est un genre botanique très ancien d'arbres ;
 Ginkgo biloba est la seule espèce vivante de ce genre et une des plus anciennes espèce d'arbres connue ;
 Ginkgo éditeur est une maison d'édition française.

Voir aussi 
 
 Ginkobiloba est un groupe de musique.